Remkes ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Remkes (* 1951), niederländischer Politiker (VVD)
 Klaus Remkes (* 1955), deutscher Politiker (AfD)